Kálmán Tóth kan syfta på bland andra:

 Kálmán Tóth (författare) (1831–1881), ungersk författare och politiker
 Kálmán Tóth (präst) (1853–1880), ungersk präst, tillhörande piaristorden
 Kálmán Tóth (kemist) (1932–1986), ungersk kemist
 Kálmán Tóth (fotbollsspelare) (född 1944), ungersk fotbollsspelare